La quinzième étape du Tour d'Italie 2008 s'est déroulée le 25 mai entre Arabba et le passo Fedaia.

Profil 
 Profil : gazzetta.it
 Profil 3D : gazzetta.it

 Source : La Gazzeta Dello Sport

Récit

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes 

 15
2008 15
Tour d'Italie 2008 15
Tour d'Italie 2008 15

en:2008 Giro d'Italia, Stage 12 to Stage 21#Stage 15